Sobekhotep (sbk ḥtp.w – v překladu z egyptštiny „Sobek je spokojen“) je staroegyptské jméno, které může označovat:

pokladníka za 12. dynastie
 Sobekhotep – pokladník za Senusreta I.

faraona z 13. dynastie;
 Sechemre Chutawy Sobekhotep
 Chaanchre Sobekhotep
 Sobekhotep III.
 Sobekhotep IV.
 Merhotepre Sobekhotep
 Sobekhotep VI.
 Merkaure Sobekhotep

šlechtice za 13. dynastie
 Sobekhotep – syn Seneba, bratr faraona Sobekhotepa III.
 Sobekhotep – děd královny Nubchaes
 Sobekhotep – bratr Neferhotepa I. a Sobekhotepa IV.
 Sobekhotep Miu – syn Sobekhotepa IV.
 Sobekhotep Džadža – syn Sobekhotepa IV.
 Sobekhotep – syn Merkaure Sobekhotepa

faraona z 16. dynastie
 Sobekhotep VIII.

šlechtice za 16. dynastie
 Sobekhotep – matka královny Mentuhotep
 Sobekhotep – možný syn faraona Dedumoseho I.

šlechtice za 18. dynastie
 Sobekhotep (starosta Fajjúmu)
 Sobekhotep (pokladník z 18. dynastie)

Externí odkazy